

Canada 
 5e Régiment du génie de combat, unité régulière d'ingénieurs de combat des Forces canadiennes
 34e Régiment du génie de combat, régiment du 34e Groupe-brigade du Canada
 35e Régiment du génie de combat, régiment de la Première réserve de l'Armée canadienne

France 
 Régiment du génie français, anciennes unités spécialisées dans le génie militaire

Air 
 15e régiment du génie de l'air, ancien régiment de l'Armée de terre de l'arme du Génie
 25e régiment du génie de l'air, régiment de l'armée de l'air
 45e régiment du génie de l'air, ancien régiment de l'armée de Terre de l'arme du Génie

Colonial 
 17e régiment colonial du génie, régiment de l'armée de terre française

Étranger 
 1er régiment étranger de génie, régiment de génie combat de la 6e brigade légère
 2e régiment étranger de génie, unité de génie de montagne de la Légion étrangère dans l'Armée de terre française
 6e régiment étranger de génie,  unité de la Légion étrangère

Parachutiste 
 17e régiment du génie parachutiste, unité militaire française basée à Montauban

Terre 
 1er régiment du génie, ancien régiment du génie militaire de l'Armée de terre française
 2e régiment du génie, ancien régiment de tradition de la ville de Metz
 4e régiment du génie, régiment du génie français spécialisé dans le génie
 5e régiment du génie, ancien régiment de l'armée de terre spécialisé dans les travaux de voies ferrées
 6e régiment du génie, régiment du génie militaire de l'armée française et de cavalerie
 7e régiment du génie, régiment du génie militaire de l'armée française
 9e régiment du génie, régiment du génie militaire de l'armée française
 10e régiment du génie, régiment de forteresse
 11e régiment du génie, régiment du génie militaire de l'armée française
 12e régiment du génie, régiment du génie militaire de l'armée française
 13e régiment du génie, régiment du génie militaire de l'armée française
 14e régiment du génie, régiment du génie militaire de l'armée française
 15e régiment du génie, ancien régiment spécialisé dans les chemins de fer de campagne
 16e régiment du génie, unité de l’armée française héritière du 16e bataillon du génie
 19e régiment du génie, héritier du 19e bataillon du génie d'Afrique
 21e régiment du génie, régiment de génie de l'armée française
 23e régiment du génie, régiment de génie de l'armée française
 28e régiment du génie, ancien régiment de génie de l'armée française
 31e régiment du génie, héritier de nombreuses unités qui se sont succédé au Maroc
 32e régiment du génie, ancien régiment du génie de l´armée française
 33e régiment du génie, régiment du génie de l´armée française
 34e régiment du génie, ancien régiment de l'armée de terre française
 71e régiment du génie, régiment du génie de l'Armée française
 72e régiment du génie, régiment de génie de l'armée française
 101e régiment du génie, régiment du génie de l’armée française

Grande Bretagne 
 36e régiment du génie (armée britannique), régiment du Corps of Royal Engineers de l'armée britannique
 23e régiment du génie parachutiste, régiment de Royal Engineers de l'armée britannique

Voir aussi